Die Communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Eure in der Region Normandie. Sie wurde am 19. September 2016 gegründet und umfasst 51 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Thiberville.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton de Cormeilles,
 Communauté de communes du Canton de Thiberville und
 Communauté de communes du Vièvre-Lieuvin.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 trat die Gemeinde Vannecrocq von der Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville zum hiesigen Verband über.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Saint-Georges-du-Mesnil und Saint-Jean-de-la-Léqueraye die Commune nouvelle Le Mesnil-Saint-Jean. Außerdem trat die Gemeinde Malouy von der Intercom Bernay Terres de Normandie und die Gemeinden Fort-Moville, La Lande-Saint-Léger, Le Torpt und Martainville traten von der Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville zum hiesigen Verband über. Dadurch erhöhte sich insgesamt die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 51.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Lieuvin Pays dAuge
Gegründet 2016